Paulo Isidoro pode ser:

 Paulo Isidoro de Jesus, futebolista brasileiro que jogou profissionalmente de 1973 a 1993;
 Alex Sandro Santana de Oliveira, futebolista brasileiro que foi apelidado de Paulo Isidoro por sua semelhança física com o anterior.

Desambiguações de antropônimos